Koirankari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Koirankari, Ijo, Norra Österbotten, 
 Koirankari, Sastamala, Birkaland, 
 Koirankari, Nystad, Egentliga Finland, 
 Koirankari, Pyhäranta, Egentliga Finland, 
 Koirankari, Gustavs, Egentliga Finland, 
 Koirankari, Masko, Egentliga Finland, 
 Koirankari (vid Velkua, Nådendal), Egentliga Finland, 
 Koirankari (vid Poikko, Nådendal), Egentliga Finland, 
 Koirankari, Åbo, Egentliga Finland, 
 Koirankari, Nagu, Egentliga Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar